Patronyme
 Jean-Étienne Championnet,  général français (1762-1800).
Toponymes
 Le quartier Championnet, à Grenoble ;
 La rue Championnet, dans le 18e arrondissement de Paris.
Théâtre
 Championnet, drame historique en 5 actes et 7 tableaux de Théodore Henry, musique de Charles Thony (1898).
Sport
 l'Association Championnet Sports, créée à l'origine rue Championnet.

Homonymie